Дисамарийиндий — бинарное неорганическое соединение
самария и индия
с формулой InSm,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дисамарийиндий образует кристаллы
,
структура типа диникельиндия InNi
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1080 °C  или
конгруэнтно плавится при температуре 1090 °C .

Примечания 

Соединения индия
Соединения самария
Интерметаллиды